Der Ausdruck Halbring bzw. Semiring bezeichnet in der Mathematik

 eine algebraische Struktur, siehe Halbring (Algebraische Struktur)
 ein Mengensystem, siehe Halbring (Mengensystem)